La nazionale italiana di baseball Under-21 rappresenta l'Italia in campo internazionale, negli incontri e nelle competizioni organizzati dalla International Baseball Federation, di età non superiore ai 21 anni.

Piazzamenti

Europei 
 2006 :  3°
 2008 :  2°

Collegamenti esterni
 

Under-21